«Lonesome Tears in My Eyes» () — песня, написанная Джонни Бёрнеттом, ,  и . Была впервые записана и опубликована Джонни Бёрнеттом и его группой  в декабре 1956 года в составе альбома ).

Кавер-версии 
Песня не стала особо популярной в оригинальном исполнении; определённую известность ей принесла лишь кавер-версия группы «Битлз». Группа записала эту песню для шестого выпуска радиошоу BBC «Pop Go The Beatles». Запись состоялась 10 июля 1963 года, передача вышла в эфир 23 июля. Исполнение данной песни Джон Леннон (исполнявший основную вокальную партию) предварил словами «А это номер от Дорси Бёрнетта, брата Джонни Бёрнетта, под названием „Lonesome Tears in My Eyes“, записанный на их самой первой долгоиграющей пластинке в 1822 году!».

В 1994 году данная запись была включена в компиляционный альбом Live at the BBC. Данная песня оказала определённое влияние на композицию «Битлз» «The Ballad of John and Yoko» — в последней басовая партия и завершающий гитарный рифф очень похожи на аналогичные из песни «Lonesome Tears in My Eyes».

Песню перепевали также Пол Бёрлисон (один из её авторов), Роки Бёрнетт (сын Джонни Бёрнетта) и несколько других групп.

Источники

Ссылки 
 
 Видео со звучанием оригинального исполнения песни 
 Видео со звучанием версии «Битлз» 

Песни 1956 года
Песни The Beatles